Název Želejov má více sídel:
 Želejov (Borek), část obce Borek v okrese Jičín
 Želejov (Hrubá Skála), část obce Hrubá Skála v okrese Semily

Externí odkazy